Andrew Pitt (golfer), een Australisch golfer
 Andrew Pitt (motorcoureur), een Australisch motorcoureur